Cinq navires de l'US Navy et un de la Confederate States Navy ont été nommés North Carolina''' en honneur de l'État de Caroline du Nord :
 L', un des neuf navires autorisés par le Congrès en 1816 ;
 L', un cuirassé de  ayant participé à la Première Guerre mondiale et qui fut renommé Charlotte ;
 L'USS North Carolina (BB-52), un cuirassé de  qui fut annulé avant sa finition ;
 L était le cuirassé principal de la classe North Carolina, aussi connu sous le nom de Showboat'' et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale ;
 L', un sous-marin de , lancé en 2007.

Voir aussi 
 

North Carolina